Grzegorz Brudziński (ur. 1959) – polski sędzia sportowy
 Joachim Brudziński (ur. 1968) – polski polityk
 Józef Brudziński (1874–1917) – polski lekarz
 Tadeusz Brudziński (1902–1960) – polski inżynier
 Zygmunt Brudziński (1905–1959) – uczestnik wojny polsko-bolszewickiej i III powstania śląskiego

 objaw Brudzińskiego